VolleyLigaen – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek siatkarskich w Danii założona w 1962 roku.

Medaliści

Bibliografia 
 

!